Мо́рков — російське прізвище.

 Морков Аркадій Іванович — граф, дипломат.
 Морков Іраклій Іванович — граф, генерал-лейтенант.
 Морков Микола Іванович — граф, генерал-майор.

Російські прізвища